Schwarzenborn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwarzenborn, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Schwarzenborn, Hessen – kommun i Hessen, Regierungsbezirk Kassel,